Pírgos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Pýrgos Diroú, ort, Peloponnesos, Lakonien, 
 Pýrgos Ithómis, ort, Thessalien, Nomós Kardhítsas, 
 Pteléa (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Fthiotis, 
 Pírgos (ort i Grekland, Grekiska fastlandet, Fthiotis, lat 38,81, long 22,17), 
 Pírgos (ort i Grekland, Peloponnesos), Nomós Korinthías, 
 Pýrgos (ort i Grekland, Nordegeiska öarna), Nomós Sámou, 
 Pýrgos (prefekturhuvudort), Västra Grekland, Nomós Ileías, 
 Pýrgos (ort i Grekland, Kreta, Nomós Irakleíou), 
 Pírgos (berg i Grekland, Västra Grekland), 
 Chalástra, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Thessaloníkis, 
 Ouranoupolis, ort, Mellersta Makedonien, Chalkidike, 

Robotskapade Greklandförgreningar